Cette page contient les pages d'homonymie de Tracer et Tracers.

Tracer signifie « tirer un trait » ou « écrire ».

En anglais, le nom tracer signifie traceur.

Tracer peut désigner :
 , une automobile ;
 Tracer, un personnage de DC Comics ;
 Tracer, un personnage de Marvel Comics ;
 Tracer, un jeu vidéo, sorti en 1996 ;
 Tracer, un personnage du jeu vidéo Overwatch.

Tracers peut désigner :
Tracers, un film américain sorti en 2015.

TRACERS est un sigle qui peut désigner :
 Tandem Reconnection and Cusp Electrodynamics Reconnaissance Satellites Un satellite scientifique de la NASA.